Aristoloquia puede referirse a:

El nombre común de la planta Aristolochia clematitis.
El nombre común de la planta Aristolochia paucinervis
El nombre común de la planta '''''Aristolochia rotunda.